Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на 8. Светском првенству у атлетици на отвореном 2001. одржано је 4., 5. и 7. августа на Комонвелт стадиону у Едмонтону, Канада.

Титулу освојену у Севиљи 1999. није бранио Вилсон Кипкетер из Данске.

Земље учеснице 
Учествовало је 37 такмичара из 28 земаља.

 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 800 метара пре почетка светског првенства 3. августа 2001. године:

Најбољи резултати у 2001. години 
Десет најбржих атлетичара у 2001. години је пре почетка светског првенства (3. августа 2001.) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2001.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-8)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 4. августа 2001. године. У квалификацијама су учествовала 37 такмичара подељени у 5 група. Пласман у полуфинале изборила су по 2 најбржа атлетичара из сваке групе (КВ) и 6 атлетичара са најбољим резултатима (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 14:50; Група 2 у 14:58; Група 3 у 15:06; Група 4 у 15:14; Група 5 у 15:22 по локалном времену.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 5. августа 2001. године. У полуфиналу су учествовала 16 такмичара, подељени у 2 групе. У финале су се пласирали по 4 првопласирана из група (КВ).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 17:55; Група 2 у 18:03 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 7. августа 2001. године у 19:50 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2001. на сајту WA
 Резултати трке на 800 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2001.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном